Василий Михайлович Михайлов:
 Михайлов, Василий Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5028; 3 декабря 1834.
 Михайлов, Василий Михайлович (1891—1976) — советский рабочий из Ленинграда, Герой Социалистического Труда (1957).
 Михайлов, Василий Михайлович (1894—1937) — советский партийный деятель.
 Михайлов, Василий Михайлович (1921—1944) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Михайлов, Василий Михайлович (1923—2015) — удмуртский поэт и публицист.